Hemicytherura är ett släkte av kräftdjur. Hemicytherura ingår i familjen Cytheruridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musselkräftor
Hemicytherura